

Eigennaam 
Alice (voornaam), een meisjesnaam
Alice (zangeres), een zangeres
Alice Liddell, het meisje op wie de hoofdpersoon in 'Alice's Adventures in Wonderland' geïnspireerd is

Topografie 
Alice (Oost-Kaap), een stad in Zuid-Afrika
Alice (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
Alice (Texas), een plaats in de Verenigde Staten

Literatuur 
de hoofdfiguur uit de boeken Alice's Adventures in Wonderland en Through the Looking-Glass van Lewis Carroll

Muziek 
Alice (Tom Waits), een cd van Tom Waits
Alice (Sisters of Mercy), een single en een E.P. van The Sisters of Mercy
Living Next Door to Alice door Britse rockband Smokie
een nummer 1-hit Alice, Who the X Is Alice? van Gompie, gebaseerd op bovenstaand muzieknummer
Alice (Avril Lavigne), een single uit 2010 van Avril Lavigne
Alice, een nummer van Ernst Jansz
Alice, een album en gelijknamig nummer van de Nederlandse hiphop artiest Ares

Televisie en film 
Alice (televisieserie), een televisieserie
Alice in Wonderland (1951), de bekende Disneyfilm uit 1951
Alice (1988), een film van Jan Švankmajer
Alice (1990), een film van Woody Allen
Alice (2002), een film van Sylvie Ballyot
Alice (2022), een Amerikaanse film van Krystin Ver Linden
Alice in Wonderland (2010), een Disneyfilm uit 2010

Automatisering 
A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), een chatbot
Alice (programmeertaal), een programmeertaal
Alice (internet), een internetprovider

Overig 
Alice in Wonderland (Disneyland), een attractie in Disneyland
Alice en Bob, een symbolische naam uit de wetenschappelijke lectuur